El nombre Woodbridge puede hacer referencia a:

 Varias localidades y lugares:

 la ciudad de Woodbridge, en Suffolk (Inglaterra, Reino Unido);
 en Canadá:
Woodbridge, lugar designado en Ontario;
 en los Estados Unidos:
Woodbridge, lugar designado en el censo de California;
Woodbridge, pueblo ubicado en Connecticut;
Woodbridge, lugar designado en el censo de Nueva Jersey;
Woodbridge, lugar designado en el censo de Virginia;
Woodbridge, barrio de Detroit, Míchigan;
Municipio de Woodbridge, ubicado en Míchigan;
Municipio de Woodbridge, ubicado en Nueva Jersey;
North Woodbridge y South Woodbridge, lugares designados en el censo de California;
 la bahía de Woodbridge, en Dominica;
 Todd Woodbridge (1971-), tenista australiano; o
 Jessie Woodbridge (fl. 2010), autor de abreviatura Woodbr.